Mihael IX. Paleolog (grško , Mihaēl IX Palaiologos) je bil bizantinski socesar, ki je v cesarskem slogu vladal od leta 1294/1295 do 1320, * 17. april 1277, † 12. oktober 1320, Solun, Bizantinsko cesarstvo.

Življenje
Bil je najstarejši sin cesarja Andronika II. Paleologa in Ane Ogrske, hčerke Štefana V. Ogrskega. 

Za socesarja je bil imenovan leta 1281 in kronan leta 1294. Leta 1302 je bil postavljen na čelo alanskih najemnikov v bojih proti Turkom v Mali Aziji, leta 1304-1305 pa se je ukvarjal  z uporniško Katalonsko družbo. Po uspešno organiziranem umoru katalonskega poveljnika Rogerja de Flora, je Mihael IX. z bizantinsko vojsko, sestavljeno iz Turkopolov in 5.000-8.000 Alanov napadel Katalonce, ki so prisegli, da bodo maščevali svojega umorjenega komandanta. V bitki pri Aprosu v Trakiji julija 1305 je bila bizantinske vojska zaradi bega Alanov in prebega Turkopolov na nasprotno stran kljub številčni premoči premagana. Mihael je težko ranjen obležal na bojišču. Katalonski vojak  Bernad Ferrer naj bi ga ujel, prebičal in mu razrezal obraz.

Po porazu je ponovno poskušal zaustaviti prodiranje Turkov, vendar je bil v bitki pri Magneziji leta 1310 ponovno poražen.

Smrt
Mihaelovo slabo zdravstveno stanje je še poslabšala smrt mlajšega sina Manuela na lovu leta 1319. Mihael je zbolel in 12. oktobra 1320 v 43. letu življenja v Solunu umrl in nikoli ni postal samostojen bizantinski cesar. Bil je prvi bizantinski cesar, ki je umrl pred svojim očetom.

Družina
Mihael IX. se je 16. januarja 1294 poročil z Rito Armensko, ki se je preimenovala v Marijo in kasneje kot nuna v Kseno. Rita je bila hčerka Leona III. Armenskega in kraljice Keran. V njunem zakonu je bilo rojenih več otrok, med njimi:

 Andronik III. Paleolog
 Manuel Paleolog, despot
 Ana Paleologina, poročena s Tomažem I. Komnenom Dukasom in zatem z Nikolajem Orsinijem
 Teodora Paleologina, poročena s Teodorom Svetoslavom Bolgarskim in zatem z Mihaelom III. Šišmanom Asenom.

Predniki

Sklici

Viri

 
 Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991.

Rojeni leta 1278 
Umrli leta 1320 
Dinastija Paleolog 
Bizantinski cesarji v 13. stoletju
Bizantinski cesarji v 14. stoletju
Vladarji v 13. stoletju
Vladarji v 13. stoletju